Южноамериканский кубок 2007 — 6-й розыгрыш турнира. Прошёл с 31 июля по 5 декабря 2007 года. Свой первый трофей в истории завоевал аргентинский Арсенал.

Предварительный раунд 

Игры прошли между 31 июля и 13 сентября 2007 года. В предварительном раунде южноамериканские клубы (за исключением аргентинских и бразильских) были разбиты на группы, из группы в 1/8 финала выходил победитель. Группы были сформированы следующим образом: в группу A вошли представители Чили и Боливии, в группу B — Эквадора и Венесуэлы, в группу C — Колумбии и Перу, в группу D — Уругвая и Парагвая. Представители Бразилии играли между собой, также как представители Аргентины (кроме «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»). Победитель Кубка 2006 «Пачука», остальные североамериканские клубы, а также 2 упомянутых аргентинских клуба прошли в 1/8 финала без предварительного раунда.

Аргентина 

|}

Бразилия 

|}

Группа «A» (Чили/Боливия)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Группа «B» (Эквадор/Венесуэла)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Группа «C» (Колумбия/Перу)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Группа «D» (Парагвай/Уругвай)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

1/8 финала 

Игры прошли между 19 сентября и 4 октября 2007 года.

|}

1/4 финала 

Игры прошли между 10 октября и 30 октября 2007 года.

|}

1/2 финала 

Первые матчи прошли 7—8 ноября, ответные — 13—14 ноября 2007 года.

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Рикардо Сисилиано — 6 голов (Мильонариос)

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2007 на сайте КОНМЕБОЛ 
 Южноамериканский кубок 2007 на сайте о бразильском футболе Торсида
 Южноамериканский кубок 2007 на сайте RSSSF 

2007
Футбол в Южной Америке в 2007 году